

Persone 
Nome Costas
 Costas Andreou – musicista, compositore e produttore discografico greco
 Costas Droutsas – politico greco
 Costas Kapitanis – ex arbitro di calcio cipriota 
 Costas Karamanlis – politico greco
 Costas Mandylor – attore australiano di origini greche
 Costas Philippou – ex lottatore di arti marziali miste ed ex pugile cipriota
 Costas Simitis – politico greco
 Costas Varotsos – scultore greco

Cognome Costas
 Bob Costas – commentatore televisivo e attore statunitense
 David Costas – calciatore spagnolo
 Gustavo Costas –  allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Humberto Costas – velista spagnolo
 Ion Costaș – militare e politico moldavo
 Juan Costas – velista spagnolo
 Quique Costas – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo